Список крупнейших банков Азии 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует банки по величине активов. Среди крупнейших азиатских банков доминируют финансовые учреждения Китая и Японии, также заметное присутствие имеют банки Индии, Сингапура и Южной Кореи.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Списки банков